Grand Prix Australii 1989 (oryg. Foster's Australian Grand Prix) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989, która odbyła się 3-5 listopada 1989, po raz piąty na torze Adelaide Street Circuit.

54. Grand Prix Australii, piąte zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Pre Kwalifikacje

Kwalifikacje

Wyścig 

Australia
1989
1989 w Australii